Il Collio Goriziano Picolit è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno intenso.
odore: delicato, fine, gradevole.
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Gorizia  (1990/91)  42,57  
Gorizia  (1991/92)  49,51  
Gorizia  (1992/93)  94,37  
Gorizia  (1993/94)  88,78  
Gorizia  (1994/95)  82,55  
Gorizia  (1995/96)  85,78  
Gorizia  (1996/97)  104,29

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Picolit